Artak (armenisch: Արտակ)

ist ein männlicher Vorname aus dem armenischen Sprachraum:

 Artak Aleksanjan (* 1991), armenischer Fußballspieler
 Artak Grigorjan (* 1945), armenisch-österreichischer Theaterregisseur und Schauspielpädagoge

Artak ist der Familienname von

 Güney Artak (* 1988), kurdischstämmiger türkischer Fußballer, Schiedsrichter und Kickboxer, Schwergewichtsweltmeister in der World Boxing Union (WBU)